Дельфин может означать:
 Дельфины — нетаксономическая группа водных млекопитающих инфраотряда китообразных.
 Дельфиновые () — семейство китообразных животных.
 Дельфин — созвездие Северного полушария звёздного неба.
 Дельфин — стиль плавания.
 Дельфин — особняк начала XX века в посёлке Семеиз в Крыму, бывший корпус № 4 санатория им. Семашко.

Корабли 
 «Дельфин (линейный корабль)» — 62-пушечный парусный линейный корабль Азовского флота России.
 «Дельфин (подводная лодка)» — первая российская боевая подводная лодка.
 «Подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин»» — тип советских подводных лодок проекта 667БДРМ.
 «Подводные лодки типа «Дольфин»» — тип германских подводных лодок.
 «Дельфин» — разрабатывавшийся в СССР проект ныряющего катера-ракетоносца.
 «Дельфин (сейнер)» — затонувшая в Чёрном море в годы Великой Отечественной войны советская шхуна-сейнер.
 Дельфин (подводная лодка, 1912) — греческая подводная лодка в 1912—1920 годах.
 Дельфин — название подводной лодки  в 1945—1957 годах.
 Дельфин — название Sturmmöwe («Штормовая чайка»),  в 1968—1974 годах.

Техника 
 Дельфин — античное оружие морского боя, представлявшее собой тяжёлый груз конической формы, подвешенный на рангоуте.
 «Дельфин» — название модели украинского автобуса.
 «Дельфин» — портативные катушечные магнитофоны Симферопольского завода «Фиолент».
 Дельфин — разновидность мебельного механизма трансформации (диванов).

Персоналии 

 Дельфины — византийский знатный род.
 Дельфин из Бордо (умер в 404 году) — святой Римско-Католической церкви, архиепископ Бордо (380—404).
 Дельфин (род. 1971) — псевдоним российского музыканта Андрея Вячеславовича Лысикова.
 Дельфин, Оранхель (1933—2001) — венесуэльский актёр, режиссёр, драматург и телеведущий.

См. также 
 Дельфин в геральдике
 Dolphin
 HMS Dolphin
 Мёртвые Дельфины — российская рок-группа.
 Дельфина
 Ангария дельфин () — морской брюхоногий моллюск из семейства Angariidae.